

Краснооктябрський район — район у місті Волгоград
 Краснооктябрський район — муніципальний район Нижньогородської області